Кольрауш () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1855—1936) — немецкий физик и электротехник.
 Кольрауш, Рудольф Герман Арндт (1809—1858) — немецкий физик.
 
 Кольрауш, Эдуард (1874—1948) — преподаватель уголовного права, профессор и ректор Берлинского университета.

Примечания